Imię i nazwisko Christian Christensen nosili lub noszą m.in.:
 Christian Christensen (1876–1956) – duński lekkoatleta średniodystansowiec, olimpijczyk z 1900
 Christian Christensen (1882–1960) – duński pisarz i syndykalista rewolucyjny
 Christian Christensen (1925–1988) – duński polityk, minister
 Christian Christensen (1926–2005) – duński bokser, olimpijczyk z 1948
 Niels Christian Christensen (1881–1945) – duński strzelec sportowy, olimpijczyk z 1908